Monte Comán puede referirse a:

 Monte Comán, un distrito del Departamento San Rafael, Provincia de Mendoza, Argentina.
 Monte Comán o Monte Coman, una montaña en la Antártida.